Watch Me – album di Lorrie Morgan del 1992
 Watch Me – singolo di Lorrie Morgan del 1992
 Watch Me – singolo di Bella Thorne e Zendaya del 2011
 Watch Me – album di Ronnie Radke del 2013
 Watch Me (Whip/Nae Nae) – singolo di Silentó del 2015